Paradiso folle (Fool's Paradise) – film del 1921 diretto da Cecil B. DeMille
Fool's Paradise – album dei The Head Cat del 2006
Fool's Paradise – film del 1997 diretto da Richard Zakka
Fool's Paradise – romanzo di John Russell Fearn pubblicato nel 2011